Трес Аламос има више значења:

 Трес Аламос (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Аламос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Аламос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Аламос (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику